Wernsdorf kan syfta på:

 Wernsdorf – tyska namnet på en ort i Tjeckien, se Veřovice
 Wernsdorf, Glauchau – en ortsdel i Glauchau i Sachsen
 Wernsdorf, Königs Wusterhausen – en ort i Königs Wusterhausen i Brandenburg